La nazionale di pallavolo femminile del Kosovo è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo del Kosovo ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Kosovo.

Rosa

Risultati

European Silver League

Collegamenti esterni 
 

 
Pallavolo